Nagroda Muzyczna „Fryderyk” – nagrody muzyczne przyznawane w Polsce od 1995. Od 1999 przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna. W jej skład wchodzi ponad 1000 artystów, dziennikarzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży fonograficznej. Nazwa nagrody nawiązuje do imienia polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

W latach 2007–2018 współorganizatorem plebiscytu była Agencja Marketingu Muzycznego STX Jamboree. Od 2018 współorganizatorem jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Przyznawanie nagrody 
Głosowanie odbywa się w dwóch turach. W pierwszej członkowie Akademii głosują na wybrane przez siebie pozycje z listy wydawnictw fonograficznych danego roku, która powstaje na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez wytwórnie fonograficzne. Po tym głosowaniu w każdej kategorii wyłaniane są nominacje (zazwyczaj jest ich pięć). W drugiej turze członkowie Akademii ponownie oddają głos – tym razem tylko na jedną z nominacji w każdej kategorii. Głosowanie jest tajne, a podsumowania wyników dokonuje niezależna firma audytorska. Nagrody przyznawane są w marcu każdego roku.

Statuetka 
Oryginalnie statuetka przypominała karykaturę Fryderyka Chopina z kolczykiem w uchu, białym frakiem i dużą głową. Obecna statuetka Fryderyka została zaprojektowana w 1996 roku i wykonana przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich. Jest wzorowana na postaci męża artystki – Marcina Pilicha.

Kategorie 
 Sekcja muzyki rozrywkowej:
album roku pop
 album roku rock
 album roku metal
album roku elektronika
album roku indie pop
 album roku pop alternatywny
album roku alternatywa
album roku blues
album roku folk / muzyka świata
 album roku hip-hop
album roku muzyka ilustracyjna (muzyka filmowa, muzyka do gier, spektakli teatralnych)
album roku muzyka poetycka
album roku muzyka dziecięca i młodzieżowa
 nowe wykonanie
 zespół / projekt artystyczny roku
artysta roku
artystka roku
 autor roku
 kompozytor roku
producent muzyczny roku
piosenka roku (statuetka dla wykonawcy, autora i kompozytora)
fonograficzny debiut roku
teledysk roku

 Sekcja muzyki poważnej:
Album roku muzyka chóralna
album roku muzyka oratoryjna i operowa
Album roku muzyka dawna
album roku muzyka kameralna
album roku muzyka symfoniczna
album roku muzyka koncertująca
album roku muzyka współczesna
 album roku recital solowy
 najlepszy album polski za granicą
 najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej

 Sekcja jazzu:
artysta roku
 fonograficzny debiut roku
 album roku (statuetka dla wykonawcy i producenta muzycznego)

 Złoty Fryderyk
 Muzyka rozrywkowa
 Muzyka jazzowa
 Muzyka poważna

Nieistniejące 
 Sekcja muzyki rozrywkowej:
artysta roku (statuetka dla wykonawcy)
album roku dance/elektronika/muzyka klubowa
album roku etno/folk/muzyka tradycji i źródeł
album roku poezja śpiewana/muzyka autorska
album roku muzyka alternatywna
aranżer roku
najlepsza oprawa graficzna albumu
najlepszy album zagraniczny (na polskim rynku)
album roku reedycja/nagranie archiwalne
koncert roku
wydarzenie roku

 Sekcja muzyki poważnej:
kompozytor roku
 fonograficzny debiut roku
 album roku muzyka orkiestrowa
 album roku muzyka solowa / solistyczna
 album roku muzyka wokalna
 album roku nagrania archiwalne
 najlepszy album muzyki poważnej (1994) / album roku muzyka poważna
 artysta roku
 album roku muzyka chóralna i oratoryjna
album roku muzyka chóralna, oratoryjna i operowa
album roku muzyka dawna i barokowa
album roku recital wokalny
album roku opera operetka balet

 Sekcja jazzu:
 muzyk roku
 kompozytor roku
 kompozytor/aranżer roku

Edycje

Podsumowanie liczby edycji Fryderyków transmitowanych przez telewizję 

 18 – TVP (8 w TVP1 i 10 w TVP2; a także 5 w TVP Kultura-2 w 2009 i 2018 oraz gale muzyki poważnej Fryderyk 2020, Fryderyk 2021 i Fryderyk 2022)
 5 – Grupa TVN Discovery Polska (5 w TVN i 1 w telewizji Metro - mowa tu o galach muzyki poważnej)
 1 – TV Puls

Pozostałe 4 edycje Fryderyków w latach 2003-2006 miały informacje o nominowanych i laureatach w internecie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona festiwalu
 Fryderyki na stronie ZPAV
 Cykl audycji Tomasza Żądy w radiowej Trójce o historii Fryderyków

 
Polskie nagrody muzyczne
Związek Producentów Audio-Video